One of Us puede referirse a:

Música 
«One of Us» (canción de ABBA)
«One of Us» (canción de Ava Max)
«One of Us» (canción de Joan Osborne)
«One Of Us» (canción de Liam Gallagher)

Televisión 

 «One of Us» (Lost), episodio de Lost